Partito Popolare Italiano steht für folgende Parteien in Italien:

 Partito Popolare Italiano (1919) von 1919 bis 1926
 Partito Popolare Italiano (1994) von 1994 bis 2002